Die Mercury Insurance Open 2012 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2012 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 16. bis 22. Juli 2012 statt, parallel zu den Sony Swedish Open 2012 in Båstad.

Titelverteidigerin im Einzel war Agnieszka Radwańska, die sich 2011 gegen Wera Swonarjowa in zwei Sätzen durchsetzte. Im diesjährigen Finale besiegte Dominika Cibulková ihre Kontrahentin Marion Bartoli mit 6:1, 7:5. Titelverteidigerinnen im Doppel waren Květa Peschke und Katarina Srebotnik, die Raquel Kops-Jones und  Abigail Spears bezwingen konnten, die wiederum das Finale 2012 gegen Vania King und Nadja Petrowa gewannen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2012
2012